

Religione
Missa solemnis – cerimonia religiosa

Musica
Missa solemnis – composizione musicale di Beethoven
Missa solemnis in do minore K 139 – composizione musicale di Mozart